Карпилов:

 Карпилов, Виктор Григорьевич (1927—1994) — белорусский советский режиссёр, актёр.
 Карпилов, Григорий Хацкелевич (1891—1949) — оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор.
 Карпилов, Юрий Соломонович (1931—1977) — советский фитофизиолог, доктор биологических наук, профессор.